Mandat (iz lat. mandare = „dati iz ruke, ovlaštenje, naredba“) označava nalog ili ovlaštenje.

Mandat može biti primjerice:

Mandat (međunarodno pravo), obveza međunarodnih tijela
Mandat (politika), legitimna vlast koju su izabrali birači
Mandat (teologija), za neke kršćane, ukaz od Boga
Mandat neba, povijesni kineski monarhistički koncept vlasti.